Натуральне число 1569
 1569 рік до нашої ери
 1569 рік нашої ери